Скібнє́вський (Скібневський; ) — польське прізвище.

 Відомі носії 
 Скібневський Александр (1868—1942) — буковинський дідич, представник польської громади Буковини, громадсько-політичний діяч краю початку ХХ ст.
 Скібнєвський Броніслав (1830—1904) — поміщик, фінансист, віце-президент сільськогосподарського банку у Львові. Батько Александра.
 Скібнєвський Віктор (1787—1859) — президент прикордонних судів Проскурівський повіту. Батько Броніслава, син Анджея Скібнєвського (1750—1787).
 Маріуш Скібнєвський (1881—1939) — священник, єзуїт, церковний історик.
 Скибневський Олександр Броніславович (1903—1978) — радянський режисер і педагог.